Никола́й Жу́ков: Жуков, Николай Алексеевич (?—1913) — русский архитектор.
 Жуков, Николай Андреевич (1920—1984) — Герой Советского Союза.
 Жуков, Николай Дмитриевич (1922—1943) — молодогвардеец.
 Жуков, Николай Константинович (1874—1946) — русский, советский архитектор.
 Жуков, Николай Николаевич (1908—1973) — советский живописец, иллюстратор, график.
 Жуков, Николай Яковлевич (1926—2006) — советский передовик железнодорожного транспорта, Герой Социалистического Труда.